Drei Schiffe der United States Navy wurden nach der philippinischen Insel Panay auf den Namen USS Panay getauft.

 Die erste Panay war ein ursprünglich spanisches Kanonenboot, welches 1899 in der Folge der amerikanischen Okkupation der Philippinen erworben worden war. Sie stand bis 1914 im Einsatz und wurde 1920 verkauft. Auf ihr versah auch der spätere Zweite-Weltkriegs-Admiral Chester W. Nimitz seinen Dienst.
 Die zweite USS Panay (PR-5) war ein Flusskanonenboot, Stapellauf 1927, und wurde auf dem chinesischen Strom Jangtsekiang eingesetzt. Dabei wurde sie 1937 von japanischen Streitkräften im sogenannten Panay-Vorfall versenkt.
 Die dritte Panay war ein Hilfsschiff, welches ursprünglich unter dem Namen USS Midway (AG-41), eingesetzt wurde, aber 1943 in Panay umbenannt wurde, um den Namen Midway für einen Flugzeugträger verfügbar zu machen.

Panay